

Мочидли — село в гміні Сім'ятичі Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Мочидли — село в гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства

Див. також 
 Мочадла
 Мочидла
 Мочидло